Allport (Arkansas), een plaats (ca. 130 inwoners) in de Amerikaanse staat Arkansas
 Allport (Pennsylvania), een plaats (ca. 260 inwoners) in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Personen:
 Christopher Allport (1947-2008), een Amerikaans acteur
 Gordon Allport (1897-1967), een Amerikaans psycholoog